1. division i ishockey 1980-81 var den 21. sæson i 1. division i ishockey, og det var samtidig turneringen om det 24. DM i ishockey. Mesterskabet blev arrangeret af Dansk Ishockey Union og havde deltagelse af otte hold, der spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold.

Mesterskabet blev vundet af AaB, som dermed vandt DM-titlen for første (og pr. 2014 hidtil eneste) gang. Nordjydernes bedste placering indtil da havde været andenpladsen i 1975-76. Sølvmedaljerne gik til Rødovre SIK, mens Herning IK satte sig på bronzemedaljerne.

Resultater og stillinger 

De otte hold spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold.

Holdet der sluttede på sidstepladsen, Esbjerg IK, rykkede efter 16 sæsoner i 1. division ned i 2. division, og de blev erstattet af HIK, som rykkede op fra 2. division.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1980-1981  
 EliteProspects - 1980-1981 Denmark PLAYER STATS

Noter 

1980-81
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1980
Ishockey i 1981